Rutana (commune)
 Rutana (provincie)
 Rutana (stad)